Elderen ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi van Elderen (* 1980), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Johann Ludwig von Elderen (1620–1694), Bischof von Lüttich